Дайкири́:

 Дайкири — семейство алкогольных коктейлей, основными компонентами которых является ром и сахар.
 Дайкири — деревня на Кубе.
 «Дайкири» — российская музыкальная поп-группа.